

Toponyme 

 Le Galiot, lieu-dit de la commune française de Saint-Racho, en Saône-et-Loire ;
 Le Galiot, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

Le terme peut dériver de gal, « caillou », lui-même issu du préceltique *cala, mais peut aussi désigner la terre d'une famille Galiot.

Personnalités 
Galiot est un prénom ou un surnom notamment porté par:
 Jacques Ricard de Genouillac (dit "Galiot de Genouillac") (1465-1546), seigneur, militaire et diplomate français de la Renaissance, en France.
 Antoine Galiot Mandat de Grancey (1731-1792, Paris), chevalier, seigneur de Berny-en-Santerre et des Pins dans le Vendômois, était un commandant général de la Garde nationale de Paris durant la Révolution française de 1789.

Références